Птицы-мыши:
 Птицы-мыши  — отряд новонёбных птиц.
 Птицы-мыши  — семейство птиц одноимённого отряда.
 Птицы-мыши () — род птиц одноимённого семейства.